Die Deutsche Poolbillard-Meisterschaft 2013 war die 39. Austragung zur Ermittlung der nationalen Meistertitel der Herren in der Billardvariante Poolbillard. Sie wurde vom 19. bis 27. Oktober 2013 in der Wandelhalle in Bad Wildungen im Rahmen der Deutschen Billard-Meisterschaft ausgetragen.
Es wurden die Deutschen Meister in den Disziplinen 14/1 endlos, 8-Ball, 9-Ball und 10-Ball ermittelt.

Medaillengewinner

Modus 
Die 32 Spieler, die sich über die Landesmeisterschaften der Billard-Landesverbände qualifiziert haben, spielten zunächst im Doppel-KO-System. Ab dem Viertelfinale wurde im KO-System gespielt.

Wettbewerbe 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden im Folgenden jeweils nur die Ergebnisse ab dem Viertelfinale und die Rangliste der 16 bestplatzierten Spieler notiert.

14/1 endlos 
Der Wettbewerb in der Disziplin 14/1 endlos wurde vom 19. bis 21. Oktober 2013 ausgetragen.

8-Ball 
Der Wettbewerb in der Disziplin 8-Ball wurde vom 21. bis 23. Oktober 2013 ausgetragen.

9-Ball 
Der Wettbewerb in der Disziplin 9-Ball wurde vom 23. bis 25. Oktober 2013 ausgetragen.

10-Ball 
Der Wettbewerb in der Disziplin 10-Ball wurde vom 25. bis 27. Oktober 2013 ausgetragen.

Einzelnachweise 

Deutsche Poolbillard-Meisterschaft
Billardturnier in Bad Wildungen
Poolbillardveranstaltung 2013